Vallehermoso kan syfta på:

Geografi

Filippinerna 

 Vallehermoso, Filippinerna, kommun,

Mexiko 

 Vallehermoso, Mexiko, ort, Quintana Roo, Bacalar,

Spanien 

 Vallehermoso (kommun i Spanien), Kanarieöarna, Provincia de Santa Cruz de Tenerife, 
 Vallehermosa, ort, Kanarieöarna, Provincia de Santa Cruz de Tenerife,

Se även 
Valle Hermoso